Niccolò Albergati-Ludovisi
 Ludovico Ludovisi
 Grzegorz XV
 Ludovisi – rione Rzymu